Campion est un nom propre français et anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Campion, un graveur d'estampes du  ;
 Charles-Michel Campion, Directeur général des Fermes du Roi, poète, dessinateur et graveur français du , élève de Joseph Vernet;
 Alexandre de Campion (1610-1670), poète et diplomate français ;
Anne Campion (née en 1929), actrice belge ;
Cassie Campion (née en 1972), joueuse de squash ;
Claire-Lise Campion (née en 1951), femme politique française ;
Cris Campion (né en 1966), acteur et musicien français ;
David Campion (né en 1971), joueur de squash anglais ;
Edmond Campion (1540-1581), jésuite martyr catholique anglais ;
François Campion, (v. 1688-1748), guitariste baroque ;
Frederick Campion Steward (1904-1993), botaniste ;
Geoff Campion (1916-1997), dessinateur de bande dessinée britannique ;
Gerald Campion (1921-2002), acteur britannique ;
Henri de Campion (1613-1663), militaire français ;
Jane Campion (née en 1954), réalisatrice et scénariste néo-zélandaise ;
Jean-Florent Campion (né en 1964), chimiste, a obtenu le prix Lavet (2008) ;
Kévin Campion (né en 1988), marcheur français ;
Léo Campion (1905-1992), chansonnier et caricaturiste français  ;
Marcel Campion (né en 1940), forain français, propriétaire et gérant de la Foire du Trône, des manèges du jardin des Tuileries et de la grande roue de la Concorde à Paris ;
Marie-Danièle Campion (née en 1952), rectrice d’académie française ;
Sarah Campion (née en 1983), joueuse de squash anglaise ;
Thomas Campion (1567-1620), poète et compositeur anglais.

Personnage de fiction 
 Albert Campion, personnage fictif créé par Margery Allingham.

Toponyme 

 , ville des États-Unis.

Voir aussi 
 , patronyme français.

Patronyme anglais
Patronyme français